Closest thing to heaven (Stephanie DeSykes), inzending van Verenigd Koninkrijk voor World Popular Song Festival 1975
Closest thing to heaven (Kane Gang), single van Kane Gang (1984)
Closest thing to heaven (Lionel Richie), single van Lionel Richie (1998)
Closest Thing to Heaven (Tears for Fears), single van Tears for Fears uit 2005, hun laatste
The closest thing to heaven, lied gezongen door Jussi Saxlin tijdens het nationale songfestival in Finland van 2002
Closest thing to heaven (film), film uit 1996